

Geografia

Austria 
 Niederdorf – frazione di Sankt Stefan ob Leoben, comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Niederdorf – frazione di Sankt Veit an der Glan, città nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)

Germania 
 Niederdorf – comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Niederdorf – frazione di Morsbach, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Niederdorf – frazione di Steinau an der Straße, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Niederdorf – ex comune ora frazione di Wolfertschwenden, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Italia 
 Niederdorf – nome tedesco di Villabassa, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Niederdorf – comune nel distretto di Waldenburg (Canton Basilea Campagna)
 Niederdorf – quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
 Niederndorf (disambigua) – pagina di disambiguazione